In 2022 werd de 29ste editie van het Campeonato Pernambucano Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 10 september tot 27 november. Central werd kampioen.

Eerste fase

Groep A

Groep B

(1): Ypiranga kreeg strafpunen omdat het de verdediger Márcio opstlede, terwijl die vier wedstrijden geschorst was.

Groep C

(2): América kreeg 12 strafpunten voor het onregelmatigheden.

Groep D

(3): Nadat Timbaúba twee keer niet kwam opdagen werden ze uit de competitie gezet, alle wedstrijden werden als een 0-3 nederlaag aangerekend.

Tweede fase

Groep E

Groep F

Groep G

Groep H

Derde fase

Groep I

Groep J

(4): Petrolina kreeg vier strafpunten

Eindfase
In geval van gelijkspel werden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Totaalstand

Kampioen

Campeonato Pernambucano
Per